Hermann Struck ist der Name folgender Personen:

* Hermann Struck (Maler) (1876–1944), deutscher Maler, Radierer und Lithograf
 Hermann Struck (Politiker) (1892–1951), deutscher Politiker (GB/BHE)